El Niño. El secreto de la infancia és un llibre escrit, a Barcelona, per Maria Montessori. Aquest llibre mostra com l'educació dels infants no només consisteix en la transmissió de cultura o coneixements, sinó que es basa en el descobriment del seu propi jo mitjançant la troballa del seu món interior. L'etapa més adequada per dur a terme aquesta tasca són els primers anys de vida dels nens i nenes. Aquest va ser el gran descobriment de Maria Montessori, el qual va provocar la revolució pedagògica més important del .

El mètode Montessori, explicat en aquest llibre, proposa una innovadora dinàmica d’aprenentatge mitjançant la qual són els mateixos alumnes que demanen aprendre, a diferència de la manera tradicional en què els coneixements es transmeten de dalt a baix, és a dir, de mestre a alumne. Aquesta metodologia dona suport a les capacitats de cada alumne i s’ocupa de guiar-lo cap a allò que serà beneficiós per al seu desenvolupament.

En la seva pedagogia destaca la importància decisiva de l’ambient i de l'entorn en el qual creixen i es desenvolupen els infants. A més, un altre dels pilars fonamentals de la seva obra és l’autonomia dels nens i nenes per explorar i descobrir el món per ells mateixos, a més de remarcar la importància de la percepció sensorial i el moviment lliure.

Per dur a terme tots aquests conceptes i objectius de la seva pedagogia, Montessori dissenya espais i materials especialitzats, els quals són un dels aspectes més coneguts del seu mètode, per afavorir l’aprenentatge a partir de l'experiència pròpia.

A banda, també posa èmfasi en el rol dels educadors. Montessori concep el mestre com un orientador que genera el vincle entre el nen/a i l’ambient. D’aquesta manera, emfatitza la funció de guia, que consisteix en la preparació de l’ambient, l’observació i l'ensenyança als nens i nenes per utilitzar correctament els materials, els racons… 

El coneixement es transmet tant del mestre a l’alumne com de l’alumne al mestre. Així mateix, els alumnes poden aprendre els uns dels altres, cosa que fa que l’aula es converteixi en un lloc per a l’aprenentatge lliure, sense cap mena d’imposició.

El llibre consta de quaranta-vuit capítols, que estan dividits en tres parts.

Primera part

 El siglo del niño
 El acusado
 Intermedio biológico
 El recién nacido
 Los instintos naturales
 El embrión espiritual
 Las delicadas construcciones síquicas
 El orden
 La inteligencia
 Los conflictos en el camino del desarrollo
 La mano
 El ritmo
 La sustitución de la personalidad
 El movimiento
 La incomprensión
 Intelecto del amor

Segona part

 La educación del niño
 La repetición del ejercicio
 La libre elección
 Los juguetes
 Recompensas y castigos
 El silencio
 La dignidad
 La disciplina
 La primera enseñanza
 Paralelos físicos
 Consecuencias
 Niños privilegiados
 La preparación espiritual del maestro
 Las desviaciones
 Las fugas
 Las barreras
 Curaciones
 El afecto
 La posesión
 El poder
 Complejo de inferioridad
 El miedo
 Las mentiras
 Reflejos sobre la vida física

Tercera part

 Conflicto entre el adulto y el niño
 El instinto del trabajo
 Características de los dos tipos de trabajo
 Los instintos-guía
 El niño maestro
 La misión de los padres
 Los derechos del niño

Referències 
Montessori, M. (1982). El Niño. El secreto de la infancia. Diana.